

Codici 
 mhr – codice ISO 639-3 della lingua mari orientale

Altro 
 Ducati MHR  – motocicletta della Ducati